Jungherr ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jungherr (* 1981), deutscher Politik- und Kommunikationswissenschaftler
 Fritz Jungherr (1879–1948), deutscher Jurist und Landrat
 Ursula Jungherr (* 1946), deutsche Politikerin (CDU)

der Jungherr ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Philipp II. von Nassau-Idstein (1516–1566), Regent von Nassau-Wiesbaden-Idstein